Гейкі-Гордж — Національний парк в Австралії
 Гейкі Набі (, 6 червня 1985) — естонський борець, срібний олімпійський медаліст, дворазовий чемпіон світу.